Villa Pomán, een plaats in de Argentijnse provincie Catamarca
Pomán (departement), een departement van de Argentijnse provincie Catamarca